Боас може да се односи на:

 Боас (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Боас (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Боас Паншо, насељено место у Француској, у департману Аверон